

Patronymes 
 Hippolyte Violeau (1818-1892), homme de lettres français
 Philippe Violeau (1970), footballeur français
 Jean-Louis Violeau (1969), sociologue français

Homonymie de patronyme